Bergkulla kan syfta på:

 Bergkulla, Nummis – före detta prästgård i Nummis
 Bergkulla, Olofstorp – ett bostadsområde i Olofstorp